Geografia:
 Cordova (Alabama), població estatunidenca a l'estat d'Alabama
 Cordova (Alaska), població estatunidenca a l'estat d'Alaska
 Cordova (Illinois), població estatunidenca a l'estat d'Illinois
 Cordova (Maryland), població estatunidenca a l'estat de Maryland
 Cordova (Carolina del Sud), població estatunidenca a l'estat de Carolina del Sud
 Cordova (Tennessee), població estatunidenca a l'estat de Tennessee
 Cordova (Filipines), població filipina
 Personatges:
 José Ángel Córdova Villalobos, polític i metge mexicà, Secretari de Salut de Mèxic
 Andrés Fernández de Córdova Nieto (1939-1940), polític equatorià, President de l'Equador